Суперсерия 2007 — турнир из восьми хоккейных матчей между молодёжными сборными Канады и России, приуроченный к 35-летию Суперсерии 1972. С 27 августа по 1 сентября состоялись по 2 матча в Уфе и Омске; ответные 4 поединка прошли с 4 по 9 сентября в разных канадских провинциях. Канадская сборная выиграла 7 из 8 матчей, однажды сыграв вничью на домашней арене; разница голов 39:13. Лучший бомбардир серии (15 очков) Сэм Ганье был признан самым ценным игроком, Кайл Террис стал лучшим снайпером (7 шайб). По мнению канадской прессы, их хоккей с 1972 года значительно прогрессировал и поднялся на новый уровень. Вячеслав Фетисов назвал поражение позором, а его главной причиной — развал системы подготовки молодых хоккеистов.

В 2012 году в честь 40-летия первой Суперсерии состоялась ещё одна серия с Канадой из четырёх матчей, по два в каждой стране. Обе команды одержали по две победы, а в овертайме последнего матча сборная Канады одержала итоговую победу в серии.

Результаты

Бомбардиры

Составы

Канада 
Главный тренер: Брент Саттер

Россия 
Главный тренер: Сергей Немчинов

Примечания

Ссылки 

 Профиль турнира на сайте ФХР

2007 год в хоккее
Август 2007 года
Сентябрь 2007 года
Спорт в России в 2007 году
Спорт в Канаде в 2007 году
Суперсерии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в России
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в Уфе
Международные спортивные соревнования в Омске
2007 год в Башкортостане